Krvavac je lahko:
 Krvavac II (Hrvaška)
 Krvavac (Hrvaška)